Narbona steht für:

Geografische Objekte
 Narbona, okzitanischer Name von Narbonne
 Narbona Pass, Passstraße im San Juan County (New Mexico), USA 
 Narbona di Castelmagno, zwischen 1950 und 1962 aufgegebenes Bergdorf im Piemont, Italien

Namensträger
 Antonio Narbona (1773–1830), spanischer Soldat und Gouverneur des Territoriums von Santa Fe de Nuevo México 
 Cristina Narbona Ruiz (* 1951), spanische Politikerin
 Eugenio Narbona y Zúñiga, spanischer Anwalt, Historiker und Schriftsteller des 16. bis 17. Jahrhunderts 
 Francisco Narbona Beltrán (1861–1928), spanischer Maler 
 Narbona (Navajohäuptling) (1766–1849) Häuptling der Navajo (Volk)